Abaixo a lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 1999 (ano-base 2005). A essa época a Bahia contava com 415 municípios, pois os municípios de Barrocas e Luís Eduardo Magalhães ainda não haviam sido fundados — consequentemente não constam na tabela.

PIB 1999
Bahia 1999
1999 no Brasil
Municipios pib 1999